Serra de Sant Salvador (Muntanyola), serra als termes municipals de Sant Bartomeu del Grau, Muntanyola i Oristà (Segarra)
 Serra de Sant Salvador (Toralla), serra del terme municipal de la Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serra de Sant Salvador (Torà), serra de Torà (Segarra)
 Cingles de Sant Salvador, serra del terme municipal de l'Espunyola (Berguedà)